Корсер () — фамилия.

Известные носители 
  (1882—1967) — австралийский политик, депутат Палаты представителей Австралии (1928—1954), сын Эдварда Корсера.
  (род. 1973) — австралийский актёр, номинант на Золотую премию «Лоуги» (2017—2019), премии «Лоуги» самому популярному (2017—2019) и самому выдающемуся актёру (2017, 2018).
  (род. 1971) — австралийский мотоциклист, чемпион мира по супербайку (1996, 2005).
  (1852—1928) — австралийский политик, депутат Палаты представителей Австралии (1915—1928), отец Бернарда Корсера.

См. также 
 Корсёр — город в Дании.